

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Młynary – miasto
 Młynary – przysiółek wsi Pobiel w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Młynary – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Młynary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin 
 Młynary – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń

Inne 
 Młynary – stacja kolejowa 
 Młynary – gmina miejsko-wiejska
 Młynary – dawna gromada
 Młynary  – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim

Zobacz też 
 Młynary Chodzieskie